Die Kingfisher Airlines Open Mumbai 2007 war ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. September 2007 in Mumbai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Es wurde vom Topgesetzten Richard Gasquet gewonnen, der mit seinem fünften Karrieretitel die Nachfolge von Dmitri Tursunow antrat. Das Doppel gewann das Duo aus Robert Lindstedt (Schweden) und Jarkko Nieminen (Finnland). Die beiden setzten sich im Finale in zwei knappen Sätzen gegen das ungesetzte Doppel Rohan Bopanna (Indien) und Aisam-ul-Haq Qureshi (Pakistan) durch. Es war der erste Doppeltitel auf der ATP Tour für die beiden Skandinavier.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Preisgeld lag bei 391.000 US-Dollar, die finanziellen Verbindlichkeiten bei 416.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 20 kB)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Mumbai